Мухина Елена Федоровна (род. 12 ноября 1954, Ярославль) — советский и российский художник, живописец. Член-корреспондент РАХ (2011).

Биография 
Мухина Елена Фёдоровна родилась 12 ноября 1954 года в городе Ярославле, в семье художника Фёдора Вячеславовича Новотельнова (08.07.1928 — 19.03.2013).

Окончила Ярославское художественное училище, отделение «художник-оформитель» (1970—1974).

Работала в художественно-производственных мастерских при Ярославском отделении Художественного Фонда РСФСР.

Участник выставок с 1975 года, персональные — с 1996 года.

 Основатель благотворительного фонда КОЛО (1993)
 Член правления Ярославской организации «Союз художников России» (2000—2003)

Произведения представлены в частных коллекциях России, Великобритании, Германии, Франции, Японии, США, в художественных музеях городов Ярославля, Рыбинска, Норильска, Эксетера, Московском Музее современного искусства).

Основные произведения 
 Серии «Большие НЮ»;
 «Танец»;
 «Материнство»;
 «Музыка»;
 поэтические циклы "Читая Анну Ахматову, или «Большая любовь Давида Самойлова»;
 «Бабье лето»;
 «Баня».

Звания 
 Член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение живописи, с 2011 года);
 Заслуженный художник России (2010);
 Член Союза художников СССР, России (1985);
Награды Российской академии художеств:
 Медаль «Достойному» РАХ (1999);
 Золотая медаль РАХ (2008)

Примечания

Ссылки 
 Мухина Елена Федоровна
 Елена Мухина. Ангел мой, иди со мной…
 Юбилей отмечает одна из самых именитых художниц Ярославля — Елена Мухина

Художницы России
Художницы СССР